Ломма (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Ломма — місто у Швеції, у лені Сконе.